Марина Островская:
 Островская, Марина Григорьевна (род. 1950) — советский и российский скульптор-анималист.
 Островская, Марина Израилевна (более известна под фамилией Макарычева; род. 1953) — советская и российская шахматистка.